Jacques Gauthier peut désigner :

 Jacques Armand Gauthier (1948-), paléontologue américain ;
 Jacques Gauthier (1951-), écrivain québécois.